Kawno ist der Name dreier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Kawno (Chrostkowo)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Kawno (Bierzwnik)
 Kawno (Malechowo) (Kaunow, Kreis Schlawe/Pommern)